Кувши́н — широкий, внизу округлый сосуд с горлышком и ручкой. Изготавливается из керамики (традиционно), стекла, металла, пластмассы. Используется для подачи и хранения воды и напитков, и других целей.

См. также 

 Молочник
 Куман
 Графин

Примечания

Литература 
 

Посуда